Die Cymru Premier 2022/23 ist die 31. Spielzeit der höchsten walisischen Spielklasse im Männerfußball. Bis 2019 wurde die Liga als Welsh Premier League bezeichnet. Sie soll im Juli 2022 beginnen und soll im Mai 2023 enden.

Titelverteidiger sind The New Saints FC.

Modus 
Die zwölf Mannschaften treten zunächst in einer Hin- und einer Rückrunde je zweimal gegeneinander an, so dass jeder Verein 22 Spiele absolviert. Anschließend wird die Liga geteilt, wobei die sechs bestplatzierten Teams um die Meisterschaft und internationale Startplätze und die sechs am schlechtesten platzierten Mannschaften gegen den Abstieg sowie einen Platz in den Europa-Conference-League-Playoffs spielen. In diesen geteilten Runden treten die Teams wieder je zweimal gegeneinander an. Dabei werden alle Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Das bestplatzierte Team der Meisterrunde wird walisischer Meister und nimmt an der Qualifikation zur Champions League 2023/24 teil. Der Vizemeister ist in der 1. Qualifikation zur Europa Conference League 2023/24 startberechtigt. Die restlichen vier Teams der Meisterrunde sowie das beste Team der Abstiegsrunde spielen in einem Playoff-Turnier um den letzten Platz in der Europa-Conference-League-Qualifikation.

Vorrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine erreichen die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielen gegen den Abstieg. Zu bemerken ist, dass in den einzelnen Gruppen die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen wird.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die sechs bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichen die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal geht.

Abstiegsrunde 
Die Mannschaften auf dem elften und zwölften Platz steigen in die zweite Liga ab.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23